Measurement while drilling
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji